Велики Градац може да се односи на:

 Велики Градац (Глина), насеље града Глине, Банија, Република Хрватска
 Велики Градац (врх), планински врх Фрушке горе
 Велики Градац (локалитет), остаци тврђаве код Горњег Милановца
 Локалитет Велики Градац, локалитет у режиму заштите I степена на Фрушкој гори